Een robot is een programmeerbare machine die meerdere verschillende taken uit kan voeren. Het woord "robot" kan tevens verwijzen naar:
 Robot (motorfiets), een Belgisch merk motorfietsen
 Robot (Doctor Who), een verhaal uit de sciencefictionserie Doctor Who

Zie ook 
 Robots
 Bot (doorverwijspagina)